Pogoń za lwem – polski komiks wydany w serii Kapitan Żbik. Autorem scenariusza jest Władysław Krupka, a rysunków Bogusław Polch. Wcześniejsze przygody  zawierają komiksy z tej serii zatytułowane: Nocna wizyta i Wąż z rubinowym oczkiem. Kolejne wydarzenia opisuje zeszyt zatytułowany Salto śmierci.

Fabuła komiksu 

Kapitan Żbik prowadzi śledztwo w sprawie dwóch napadów rabunkowych, zorganizowanych przez tę samą grupę przestępczą. Na podstawie zeznań świadków sporządzono rysopisy dwóch członków grupy i podano je do prasy. Bandyci po naradzie postanawiają pozbyć się doktora Leśniewskiego jednego z napadniętych, który widział szefa gangu "Kruka". Wyrok ma wykonać "Czarny". "Kruk" tymczasem postanawia pozbyć się drugiego kompana z bandy "Bociana". Ogłuszając go, wrzuca go do klatki z lwem w cyrku w którym pracuje. Przez niedomknięte drzwi lew ucieka na zewnątrz, straż pożarna pomaga umieścić go z potworem w środku. Znajdują tam leżącego "Bociana". "Czarnemu" nie udaje się zlikwidować doktora, najpierw myli go z innym człowiekiem, później zostaje przepłoszony. Kapitan Żbik łączy te wszystkie wydarzenia i postanawia zatrudnić się w cyrku "Jeno", gdzie zabito "Bociana".

Dodatki 

Umieszczone w pierwszych dwóch wydaniach. 

 Na stronie 35 w cyklu Za ofiarność i odwagę przedstawiono autentyczna historię sierżanta Wirgiliusza Gawrona, który uratował dziewczynkę tonącą w Wiśle.
 Na ostatniej stronie umieszczono zapowiedź następnego komiksu z serii i kronikę MO - rok 1944-47 z województwa skierniewickiego.

Nakład i wydania 
 wydanie  I 1972 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  II 1980 - "Sport i Turystyka"
 wydanie  III 2002 - "Muza"
 wydanie  IV 2008 - "Muza"
 wydanie  V 2017 - "Ongrys"

Bibliografia 

 W. Krupka, B. Polch: Pogoń za lwem. Warszawa: Sport i Turystyka, 1981.

Kapitan Żbik
Twórczość Bogusława Polcha